gromada Wojciechowice (powiat kłodzki)
 gromada Wojciechowice (powiat opatowski)